Bogusławski (Bogusławska):
 Aleksander Bogusławski ps. literacki „Jan Młot” (1887–1963) – polski działacz
 Andrzej Prus-Bogusławski (Andrzej Bogusławski, 1919–2006) – polski oficer
 Andrzej Stanisław Bogusławski (ur. 1931) – polski językoznawca i filozof języka
 Aniela Marianna Bogusławska (1801–1854) – warszawska aktorka
 Aniela Bogusławska (1874–1931) – właśc. Alina Dąbrowska, warszawska aktorka, poetka i dramatopisarka
 Antoni Jan Bogusławski (1889–1956) – podpułkownik dyplomowany, polski poeta
 Edward Romuald Bogusławski (1848–1917) – historyk słowiańszczyzny, publicysta
 Edward Wojciech Bogusławski (1823–1902) – powieściopisarz
 Edward Bogusławski (1940–2003) – polski kompozytor i pedagog
 Franciszek Kwiryn Herman, ps. „Bogusławski”, „Nowak” (1904–1952)
 Jan Bogusławski (1910–1982) – polski architekt
 Ludwik Bogusławski (1773–1840) – generał polski
 Marcin Bogusławski (ur. 1980) – polski artysta, malarz, rysownik, grafik, malarz ścienny
 Michał Bogusławski (ur. 1952) – polski żeglarz i podróżnik
 Rafał Marian Bogusławski (ur. 1967) – polski projektant grafiki użytkowej
 Stanisław Bogusławski, h. Świnka (1804–1870) – polski aktor i komediopisarz
 Teresa Bogusławska (1929–1945) – polska poetka
 Tomasz Bogusławski (ur. 1958) – polski grafik
 Walerian Tadeusz Bogusławski – (ur. 1895 , zm. wiosną 1940 w Katyniu) – major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego
 Wilhelm Bogusławski (1825–1901) – polski prawnik, historyk, przyjaciel narodu łużyckiego
 Władysław Bogusławski, h. Świnka (1839–1909) – polski krytyk literacki
 Włodzimierz Bogusławski (ur. 1947) – polski polityk, samorządowiec
 Wojciech Romuald Bogusławski, herbu Świnka (1757–1829) – polski aktor, reżyser, ojciec teatru polskiego